Луи Огюст Гюста́в Доре́ (; 6 января 1832, Страсбург — 23 января 1883, Париж) — французский график, живописец и скульптор; один из самых плодовитых и популярных мастеров книжной иллюстрации XIX века.

Жизнь и творчество 
Родился Гюстав в семье строителя мостов Пьера-Луи-Христофора Доре́. С самого раннего детства поражал окружающих мастерством рисунка. Спустя некоторое время, в 1841 году семья художника перебирается в Бур. Этот переезд оказал огромное влияние на всю художественную деятельность Доре. В 1847 году Доре вместе с матерью переезжает в Париж, где Гюстава определяют в лицей Шарлемань. Затем молодой художник отправляется к главному редактору «Журналь пур рир» Филипону с серией рисунков подвигов Геракла и зачисляется сотрудником, получая при этом зарплату в 5000 франков. В конце этого же года был опубликован альбом литографий «Подвиги Геркулеса», изданный Обером, в котором указывалось, что автор этих литографий — пятнадцатилетний художник, выполнивший их без учителя и не имея классического образования.

Известно, что художник делил свой рабочий день на три части: утро посвящалось графике,  живописи,  снова графике.

Доре так и не получил художественного образования, но проводил время в Лувре и Национальной библиотеке, изучая картины и гравюры.

В 1848 году художник становится участником салона, где выставляет свои работы. Спустя четыре года он порывает свои отношения с журналом. С этого момента Гюстав Доре занимается оформлением дешёвых изданий. В 1853 году иллюстрировал Байрона; в том же году увидела свет Библия в переводе Людвига Филиппсона с иллюстрациями Доре.

В 1854 году, в связи с разразившейся Крымской войной, выходит его первая самостоятельная книга-альбом «История Святой Руси» (полное название «Живописная, драматическая и карикатурная история Святой Руси на основании текстов хроникеров и историков Нестора, Сильвестра, Карамзина, Сегюра  в 500 рисунках с комментариями» ) — антирусский военный памфлет.В 1854 году также появляются иллюстрации к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» и выходит альбом литографий «Парижский зверинец» (гротескные зарисовки парижского быта). В 1855 году вышли в свет рисунки к «Озорным рассказам» Бальзака. В 1858 году работал в театре Буфф-Паризьен над декорационным оформлением премьеры оперетты Жака Оффенбаха «Орфей в аду». 1860-е годы принесли миру иллюстрации к «Аду» и «Раю» Данте, к сказкам Шарля Перро, к приключениям барона Мюнхгаузена и «Дон Кихоту». В 1867 году в Лондоне была проведена выставка произведений французского художника. С 1869 года сотрудничает с Блэнчардом Джероллдом. Блэнчарда Джероллда вдохновило издание «Microcosm of London» Томаса Роуландсона, Уильяма Пайна и Рудольфа Акерманна, изданное в 1808 году. Поэтому возникает идея создать многосторонний образ Лондона и уместить его в одном издании. В результате этого Гюстав Доре подписывает пятилетний проект с Grant & Co. Художник обязывается пребывать в Лондоне в течение трёх месяцев и получает сумму в размере 10 000 фунтов стерлингов в год в качестве трудовой оплаты. Книга «London: A Pilgrimage» с 180 иллюстрациями увидела свет в 1872 году. Однако издание было холодно встречено критиками, именно так отнеслись к графику Art Journal и Westminster Review. В 1870-х годах Доре выполнил цикл гравюр «Версаль и Париж», а также оформил издание по истории Испании.

В 1874—1879 году нарисовал 87 иллюстраций к трехтомному изданию «Божественной комедии» Данте, вышедшему в издательстве «Вольф».

Доре называют величайшим иллюстратором XIX века за непревзойдённую игру света и тени в его графических работах.

Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Галерея работ

Примечания

Связанные статьи 
 Иллюстрации Гюстава Доре к Библии

Литература 

Исследования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 

 
 German FTP with Dore illustrations
 Great Bible Tarot — deck based on biblical Gustave Dore illustrations
 Dore Bible Gallery
 Art Passions Doré online gallery
 Gallery of Illustrations by Gustave Doré
  (24 MByte PDF with 120 illustrations)
 SurLaLune Fairy Tale Illustrations of Gustave Doré
 Bible Illustrations by G. Dore:Christian website compiling Dore’s numerous Biblical illustrations
 The «Dore Vase» in San Francisco’s Golden Gate Park:A massive bronze that was exhibited to acclaim at Chicago’s 1893 World’s Columbian Exposition and later moved to San Francisco
 Gustave Doré's Illustrations for 'Don Quixote' 
 More of Gustave Doré's Illustrations for 'Don Quixote' 
 Dore-illustrations (Bible, Dante, Ariosto, Rabelais, Milton, Cervantes, Tennyson, Poe, crusades, sketches) in the «History of Art»

Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Художники Франции
Гравёры Франции
Графики Франции
Художники-иллюстраторы Франции
Художники-иллюстраторы Библии
Гравёры XIX века